Le Daily Evening Star est un quotidien fondé à Whitehorse (Yukon) en 1900 par Albert Rousseau (qui y garde des intérêts jusqu'en 1904) et Angus Bernard McEacheran. Il sera plus tard rebaptisé Whitehorse Star.

Références 
 Renée Laroche et Cécile Girard, Un jardin sur le toit – La petite histoire des francophones du Yukon, Association franco-yukonnaise, Whitehorse (Yukon), 1991, p. 130.

Yukon
Presse quotidienne au Canada
Presse quotidienne en anglais
Presse quotidienne régionale
Titre de presse créé en 1900